El término ardilla roja puede referirse a:

 Sciurus vulgaris, la ardilla roja (también llamada ardilla común);
 Sciurus meridionalis, la ardilla roja del sur de Italia;
 Sciurus pyrrhinus, la ardilla roja de Junín;
 Tamiasciurus hudsonicus, la ardilla roja americana;
 La ardilla roja, una película española estrenada por primera vez en 1993.